Antoni Maria Emilian Hoborski (1879–1940) – matematyk polski, pierwszy rektor AGH
 Antoni Hoborski (taternik) – taternik, zdobył Kościelec w 1845